Vicenza (stad), een stad in Italië, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Vicenza (provincie), een provincie in de regio Veneto in Italië met de gelijknamige stad als hoofdstad
Vicenza Calcio, een Italiaanse voetbalclub